Друкер — еврейская фамилия.

 Друкер, Борис Михайлович (псевдоним Викторов; 1947—2004) — русский поэт.
 Друкер, Даниэль (1918—2001) — американский учёный-механик и инженер.
 Друкер, Жан-Пьер (род. 1986) — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Друкер, Питер Фердинанд (; 1909—2005) — американский экономист, публицист, педагог австрийского происхождения.
 Друкер, Софья Юрьевна (1907—1984) — советская певица (драматическое сопрано).
 Друкер, Томаш (род. 1978) — словацкий политический и государственный деятель. 
 Друкер, Шарон (род. 1967) — бывший израильский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Рокер, Ли (настоящее имя Леон Друкер, род. 1961) — американский контрабасист, играющий в стиле рокабилли.